Rock Hall ist der Name folgender:

Orte:
 Rock Hall (Maryland), Vereinigte Staaten
 Rock Hall (Northumberland), Vereinigtes Königreich
 Rock Hall (Jamaika), Saint Andrew Parish, Jamaika

im NRHP gelisteten Objekte:

 Rock Hall (Connecticut), ID-Nr. 10000495
 Rock Hall (New York), ID-Nr. 76001230